Жела́нное — название населённых пунктов:

Россия 
 Желанное — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Желанное — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Желанное — село в Одесском районе Омской области.
 Желанное — село в Шацком районе Рязанской области.

Украина 
 Желанное — поселок городского типа в Ясиноватском районе Донецкой области.

См. также 
 Желанное Первое
 Желанное Второе
Желанная
Желанный